

Astronomia 
 1302 Werra – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Breitungen/Werra – comune della Turingia, in Germania
 Werra – fiume della Germania centrale
 Werra-Suhl-Tal – città nel Land della Turingia, in Germania

Persone 
 Franz von Werra – aviatore tedesco della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale, asso dell'aviazione da caccia